Bangou,  comune del Burkina Faso 
 Bangou,  comune del Camerun 
 Bangou, comune della Mauritania